Émile Colliot (1824-1881), dramaturge et poète français ;
 Roger Colliot (1925-2004), joueur français de football ;
 Jean-Louis Colliot-Thélène (1947), mathématicien français ;
 Catherine Colliot-Thélène (1950-2022), philosophe française.